Serie A i fotboll 1932/1933 vanns av Juventus FC.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat med målskyttar på wbbplatsen RSSSF

1932 i Italien
1933 i Italien
Fotbollssäsongen 1932/1933
1932/1933